Gallina peut se référer à :

Patronyme 
  (1888-1941), footballeur italien ;
  (1895-1944), footballeur italien ;
  (1913-2008), notaire italien, juste parmi les nations ;
  (1911-?), footballeur italien ;
  (1924-2002), prélat catholique italien ;
  (1996-), snowboardeuse italienne ;
  (1945-2021), footballeur italien ;
  (1796-1874), peintre italien ;
  (1852-1897), dramaturge italien ;
  (1973-), sprinteuse italienne ;
 Giovanni Gallina (1892-1963), footballeur italien ;
 Jan Adam Gallina (1724-1773), compositeur bohémien ;
  (1907-1986), footballeur hongrois ;
 Lodovico Gallina (1752-1787), peintre italien ;
  (1911-?), joueur de hockey sur gazon italien ;
 Mario Gallina (1889-1950), acteur italien ;
  (1942-), homme politique italien ;
  (1940-), pilote de moto italien.

Toponyme

, localité italienne de la province de Vicence ;
 , district municipal de Reggio de Calabre ;
 , frazione de Castiglione d'Orcia, dans la province de Sienne ;
 , montagne des Alpes lépontines ;
 , vallée de la province de Belluno ;
 Villa La Gallina, villa située à Arcetri.

, census-designated place du Nouveau-Mexique.

Littérature 
 , personnage de bande dessinée créé par Benito Jacovitti.

Informatique 
 Gallina, langage informatique.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme